Die 1. Division 1975 war die 30. Saison, welche vom dänischen Fußballverband Dansk Boldspil Union ausgetragen wurde. Sie begann am 22. März 1975 und endete am 16. November 1975. Titelverteidiger war Kjøbenhavns Boldklub.

Modus 
Die Liga wurde auf 16 Mannschaften aufgestockt. Diese spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Letzten stiegen in die 2. Division ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Dänisches Fußballarchiv

Einzelnachweise 

1975
Danische 1 Division 1975